Юкном (майя yu[ku](noom)-?-IL) — правитель Канульского царства со столицей в Калакмуле. Во время его правления столицей Кануля стал Калакмуль.

Биография 
Юкном является преемником Тахом-Укаб-Кака, воцарившись в 630 году.

В 627 году (когда правил Тахом-Укаб-Как) он участвовал в битве против Наранхо вместе с Каном II, правителем Караколя, одержав победу. 9.9.18.16.3, 7 Ak’bal 16 Muwan (27 декабря 631 года) Наранхо был захвачен Канулем, а царь Наранхо Кушах-Чан-Кинич, вероятно, убит.

Во время окончания катуна 9.10.0.0.0, 1 Ajaw 8 K’ayab (27 января 633 года) Юкном установил стелы 76 и 78.

9.10.3.2.12, 2 Eb 0 Pop (4 марта 636 года) Юкном одержал победу над неизвестным противников.

Дата смерти Юкнома неизвестна, но его преемник Юкном-Чен II воцарился в 636 году, поэтому вероятно, что он умер незадолго до этой даты.

Семья 
Вероятно, его отцом был Укай-Кан. Его братья: Юкном-Ти-Чан, Тахом-Укаб-Как и Юкном-Чен II.

Примечания

Литература 

  
 Helmke C., Awe J. Death Becomes Her: An Analysis of Panel 3, Xunantunich, Belize // The PARI Journal. — 2016. — Vol. 16, No. 4. — P. 10-11
 Martin S. The Caracol Hieroglyphic Stairway // Maya Decipherment: A Weblog on the Ancient Maya Script, January 20, 2017

Правители Калакмуля
Правители Америки VII века